West Haven puede hacer referencia a:

Lugares

Australia

 West Haven (Nueva Gales del Sur)

Estados Unidos

 West Haven (Connecticut)
 West Haven (Oregón)
 West Haven (Utah)
 West Haven (Vermont)

Nueva Zelanda

 Suburbio de Westhaven, en Auckland
 Westhaven Marina, en los suburbios del mismo nombre, en Auckland.

Desambiguaciones 

 Haven (desambiguación)
 New Haven (desambiguación)
 Westhaven, California (desambiguación)